John Denham :

 John Denham (né en 1953), personnalité politique britannique ;
 John Denham (1615-1669), poète irlandais.